Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Bet-at-home Open German Tennis Championships 2011. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 500 qualifizierten sich sechs Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 24 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 16. bis 17. Juli 2011 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 43 kB)

ATP World Tour 2011
Tennisturnier in Hamburg